Die Saison 1993/94 war die zweite Spielzeit der Internationalen Hockey-Liga (/Meschnazionalnaja Chokkejnaja Liga). Den Meistertitel in der Liga sowie im Pokal sicherte sich der HK Lada Toljatti.

Hauptrunde

Modus 
Die 24 Mannschaften der Internationalen Hockey-Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegeneinander, wobei jede Mannschaft 46 Saisonspiele bestritt. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich schließlich für die Play-offs. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es ein Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Vorrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenAnmerkung: Da Torpedo Ust-Kamenogorsk und Sokol Kiew aufgrund der WM-Teilnahme von Kasachstan bzw. der Ukraine ihre Mannschaften nach der Hauptrunde vom Spielbetrieb zurückzogen, rückte Metallurg Tscherepowez in die Play-offs nach.

Beste Scorer 
Abkürzungen: T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Playoffs 
Die Achtel-, Viertel- und Halbfinale wurden im Modus Best-of-Three, das Finale im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Playoff-Baum

Auszeichnungen 
All-Star-Team

Torgefährlichste Angriffsreihe
Die torgefährlichste Angriffsreihe der Saison stellte Salawat Julajew Ufa. Die drei Stürmer Dmitri Denissow (40 Tore), Rail Muftijew (9) und Boris Timofejew (20) erzielten zusammen 69 Tore.

Wertvollster Spieler der Playoffs
Als wertvollster Spieler der Playoffs wurde Andrei Nikolischin vom HK Dynamo Moskau ausgezeichnet.

GUS-Meister

Weblinks 
 

1993
Eishockeysaison 1993/94